Ludność świata – ogół wszystkich ludzi zamieszkujący Ziemię. W dniu 15 listopada 2022 roku ich liczba wyniosła, według szacunków Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych, osiem miliardów.

W 2015 najwięcej ludzi zamieszkiwało Azję (ok. 4,31 mld), następnie Afrykę (ok. 1,15 mld), Europę (ok. 745 mln), Amerykę Łacińską (ok. 617 mln), Amerykę Północną (ok. 356 mln bez Ameryki Środkowej i Karaibów) i Oceanię (ok. 37 mln). W ciągu roku na świecie rodzi się około 131 mln dzieci i w tym samym czasie umiera 55 mln osób, co daje średni przyrost 76 mln osób rocznie.

Ekumena zajmuje obecnie około 91% lądowych obszarów Ziemi. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne: około 52% populacji ludzkiej zamieszkuje tereny oddalone od brzegu morza nie więcej niż 200 km, przy czym tereny te stanowią około 26% lądów. Średnia gęstość zaludnienia na świecie w 2015 wynosiła 49 osób na km² lądu (54 bez wliczania Antarktyki).

Liczbę wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na Ziemi, w roku 2011 oszacowano na 108 miliardów, z czego około 7% wówczas żyło.

Tempo przyrostu ludności świata

Najludniejsze kraje świata 
Dane według amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (dotyczą lipca podanego roku).

Wzrost ludności świata i poszczególnych kontynentów

Dystrybucja geograficzna ludności świata 

]

Zobacz też 

 demografia Polski
 lista państw świata według liczby ludności

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Listy związane z demografią